Die Northern Ireland Trophy 2007 war ein Snooker-Turnier der Saison 2007/08, das vom 4. bis 11. November 2007 in der Waterfront Hall in der nordirischen Hauptstadt Belfast ausgetragen wurde. Es war das zweite Mal, dass das Turnier zur Snookerweltrangliste zählte.

Titelverteidiger Ding Junhui scheiterte im Achtelfinale an Stephen Maguire. Der Schotte wiederum erreichte das Finale und besiegte den Iren Fergal O’Brien mit 9:5. Es war der dritte Main-Tour-Sieg in Maguires Karriere.

Am 8. November gelang Ronnie O’Sullivan ein Maximum Break. Es war das einzige 147er-Break in den vier Ausgaben der Northern Ireland Trophy.

Preisgeld / Weltranglistenpunkte 
Bei den Punkten für die Weltrangliste gab es keine Veränderungen zum Vorjahr. Und auch das Preisgeld blieb fast unverändert, lediglich die beiden Halbfinalverlierer bekamen 1.000 £ mehr.

Für das Maximum Break wurden zusätzlich 20.000 £ ausgezahlt.

Finalrunde 
Zum Hauptturnier traten die Top 32 der Weltrangliste und 16 Qualifikanten an.

Runde 1 
16 Spieler hatten sich in drei Runden in Prestatyn qualifiziert. Sie traten gegen die Spieler von Platz 17 bis 32 der Weltrangliste an.

Top 32 bis Finale 
Die Top 16 der Weltrangliste waren für Runde 2 gesetzt und spielten gegen die 16 Sieger aus Runde 1.

Finale 
Stephen Maguire stand in seinem vierten Finale, Fergal O’Brien hatte nach seinem Sieg bei den British Open 1999 nach acht Jahren seine zweite Titelchance. Die erste Session verlief wechselhaft, Maguire konnte nach 7 Frames einen 4:3-Vorsprung halten. Am Abend konnte der Schotte dann auf 7:4 davonziehen, O’Brien gelang nur noch ein weiterer Framegewinn und Maguire holte mit 9:5 den Sieg und seinen dritten Titel.

Qualifikation 
Die Qualifikationsspiele fanden vom 23. bis zum 25. Oktober 2007 im Pontin's Centre in Prestatyn statt. In Runde 1 spielten die Plätze 65 bis 96 der Weltrangliste gegeneinander, die Sieger trafen in Runde 2 auf die Plätze 49 bis 64, in Runde 3 kamen Nummer 33 bis 48 hinzu. Die Top 32 kamen erst im Hauptturnier zum Einsatz.

Century-Breaks 
19 Spieler erzielten im Hauptturnier 32 Breaks von mindestens 100 Punkten. Ronnie O’Sullivan erzielte nicht nur ein Maximum Break, sein siebtes und das 59. nach offizieller Zählung, in seinem Achtelfinalmatch gegen Ali Carter gelangen ihm fünf seiner insgesamt sechs Century-Breaks. In der Qualifikation gab es 16 Centurys von 14 Spielern.

Hauptturnier

Qualifikation

Quellen 

2007
Snookerveranstaltung 2007